Il singolare dell'Ameritech Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Magdalena Maleeva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Jennifer Capriati.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–4, 3–6, 6–1 Jennifer Capriati.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (semifinali)
  Jana Novotná (campionessa)
  Lindsay Davenport (quarti di finale)
  Iva Majoli (secondo turno)

 Martina Hingis (semifinali) 
 Mary Joe Fernández (secondo turno) 
 Brenda Schultz (quarti di finale) 
 Magdalena Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Ameritech Cup 1996